Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Tommi Lenho 4-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Attila Sávolt (primo turno)
 Assente
 Rogier Wassen (quarti di finale)
 Francisco Costa (primo turno)

 Markus Hipfl (primo turno)
 Thomas Larsen (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Milen Velev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1998